Xanthonia är ett släkte av skalbaggar. Xanthonia ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladbaggar
Xanthonia